Amerikai Egyesült Államok
 Stout (Colorado)
 Stout (Iowa)
 Stout (Ohio), Rome néven is ismert